Juan Ángel Rodríguez, Spaans rooms-katholiek geestelijke
 Luis Ángel Rodríguez, Panamees voetballer
 Ángel Luis Rodríguez Díaz, Spaans voetballer
 Ángel Rodríguez Campillo, Spaans motorcoureur
 Ángel Rodríguez (bokser), Argentijns bokser